Il singolare del Stockholm Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–4, 7–6 (7–0) Todd Martin.

Teste di serie

  Wayne Ferreira (primo turno)
  Todd Martin (finale)
  Thomas Enqvist (campione)
  Albert Costa (primo turno)

 Jan Siemerink (secondo turno)
 Stefan Edberg (primo turno)
 Richey Reneberg (quarti di finale)
n/a

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Stockholm Open 1996
ATP Tour 1996